Артём Демья́нович Демко́в (; , БССР, СССР) — белорусский хоккеист, крайний нападающий минского «Динамо» и сборной Белоруссии.

Клубная карьера 
Воспитанник школы хоккейной команды «Юность-Минск», выступал за одноимённый клуб с 2006 по 2008 годы в белорусской экстралиге. В сезоне 2008/09 уже в качестве зарекомендовавшего себя игрока сборной отправился в Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека, где выступал в клубах «Кейп-Бретон Скриминг Иглз» и «Акади-Батерст Титан». В 2009 году на юниорском драфте КХЛ в 3-м раунде под общим 48-м номером был выбран представители минского «Динамо», после чего он перешёл в стан клуба и в сезоне 2009/10 сыграл 16 матчей в КХЛ и заработал две штрафные минуты. Следующие полтора года он провёл в фарм-клубе в солигорском «Шахтёре», в составе которого стал вице-чемпионом страны.

С 2011 до 2012 года защищал цвета американского «Эльмира Джакелз» из штата Нью-Йорк. В конце 2012 года подписал контракт с клубом «Гамбург Фризерс», выступающей в Немецкой хоккейной лиге. 14 декабря 2013 года подписал контакт с «Олбани Девилз» из Американской хоккейной лиги. В июле 2014 года он вернулся в Европу и подписал однолетний контракт с «Сочи». 20 октября 2014 года вернулся в минское «Динамо», подписав контракт до конца сезона. 17 августа 2016 года клуб расторг контракт с хоккеистом по соглашению сторон.

С 2015 по 2018 год он играл исключительно за солигорский «Шахтёр». 6 июня 2018 года заключил годичный контракт со словацким клубом «Зволен». Однако, проведя всего один матч, в сентябре вернулся в состав «Шахтёр», так как словацкий клуб не смог открыть рабочую визу Демкову. 5 июня 2019 года вернулся в состав минского «Динамо». 10 марта 2022 года расторг контракт с клубом и вернулся в солигорский «Шахтёр», где сыграет в плей-офф чемпионата Белоруссии. За три сезона в составе «Динамо» набрал 51 (24+27) очко в 148 матчах.

24 июня 2022 года заключил контракт на один год с московским «Спартаком». 21 ноября 2022 года расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон, за «Спартак» Демков провёл 22 матча. 27 ноября 2022 года минское «Динамо» объявило о заключении соглашения до конца сезона с Демковым.

Карьера в сборной 
В сборной до 18 лет дебютировал в 2006 году на чемпионате мира, в сборной до 20 лет — в 2008 году, а в основной сборной сыграл на чемпионате мира 2011.

Достижения 
 Победитель Кубка Шпенглера: 2009
 Вице-чемпион Белоруссии: 2007/08, 2009/10, 2015/16
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2021, 2022

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Белоруссии
Хоккейные правые нападающие
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки «Кейп-Бретон Иглз»
Игроки «Акадия-Батерст Титан»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Шахтёр» Солигорск
Игроки «Элмайра Джэкэлз»
Игроки ХК «Гамбург Фризерс»
Игроки «Олбани Девилз»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Зволен»
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Спартак» Москва